Vicia test (Вициа тест) — растительная бета-система, которая используется в генотоксикологических исследованиях различных факторов. Является одним из 9 главных растительных генетических тестов, которые рекомендованы Международной программой Gene-Tox и Всемирной Организацией Здравоохранения. В данном тесте объектом исследования являются клетки корневых меристем Vicia faba L. (боб садовый). В настоящее время это один из наиболее распространённых в мире генетических тестов.

Характеристика метода

Применение 
С середины 20-го века клетки корневых меристем Vicia faba стали пользоваться популярностью у генетиков и морфологов как удобная цитогенетическая модель. Это связано с рядом характеристик генома Vicia faba:
 небольшие размеры хромосом
 малое число хромосом
 высокая степень конденсации хроматина, что позволяет отчетливо наблюдать все фазы митоза
Наиболее часто Vicia test используют для мониторинга мутагенной активности воды и почвы природного и антропогенного происхождения. Тест так же применяют при исследовании генетической безопасности пищевых добавок, пестицидов, наночастиц, радиации и многих других факторов.

Специфика 
При изучении мутагенного эффекта различных факторов в Vicia test используют два стандартных и универсальных генетических анализа: ана-телофазный анализ хромосомных аберраций и микроядерный тест (который наиболее распространен). Кроме того, на меристемах Vicia faba можно изучать динамику митотической активности.

Постановка эксперимента 
Для опытов используют выборки бобов из одного урожая. Семена 5 дней проращивают при комнатной температуре в чашках Петри с фильтровальной бумагой или ватой, смоченной дистиллированной водой. При достижении корешками 5 мм, удаляют кончик, чтобы стимулировать рост вторичных корешков. В конце эксперимента отбираются только три наиболее крупных проростка, и у каждого измеряется длина трех наиболее длинных вторичных корешков. Затем корешки срезаются и фиксируются с помощью фиксатора Кларка (1 часть ледяной уксусной кислоты: 3 части 96 % (100 %) этилового спирта). Окраску меристем проводят 1 % ацетоорсеином (перед окраской можно провести мацерирование 1 М HCl при 600 на 6 мин.) Готовят давленные препараты. Для установления частоты микроядер на каждом препарате исследуют 1000 интерфаз. Всего на каждую группу готовят 6 препаратов. Для оценки митотической активности на препарате анализируют 1000 делящихся клеток на всех фазах митоза.

Статистика 
Используют непараметрический критерий Манна-Уитни, а затем тест Краскела-Уоллиса.

См. также 
 Хромосомные аберрации
 Ана-телофазный анализ
 Allium test

Примечания 

Хромосомные перестройки
Методы биологических исследований
Ана-телофазный метод
Модельные организмы
Медицинская генетика
Метафазный метод